Ramsten är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ramsten (1842–1914), svensk sjömilitär
 Hjalmar Ramsten (1904–1989), svesk pastor och psalmförfattare
 Joakim Ramsten (född 1991), svensk ishockeyspelare
 Märta Ramsten (född 1936), svensk musikolog och visforskare

Svenska efternamn